The Mutiny of the Elsinore – film del 1920 diretto da Edward Sloman
The Mutiny of the Elsinore – film del 1937 diretto da Roy Lockwood